Les  forment un clade éteint et fossile de plésiosaures de la famille des pliosauridés, ayant vécu du Jurassique moyen au Crétacé inférieur dans ce qui sont aujourd'hui l'Australie, l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud.

Présentation 
Le nom du taxon est formé des mots du grec ancien , « mer », et , « meurtrier », pour donner littéralement « meurtrier des mers ».

Il s'agit d'un clade à base de tige défini comme « tous les taxons plus étroitement liés à Pliosaurus brachydeirus qu'à Marmornectes candrewi ». Il comprend les représentants à cou court et à grosse tête qui caractérisent la famille.

Classification

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

 Liste de plésiosaures
 Sauropterygia
 Plesiosauria
 Pliosauridae

Liens externes 

Pliosaure
Plésiosaure (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Diapside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 2014